Lebourg ist der Familienname folgender Personen:

Albert Lebourg (1849–1928), französischer Maler
Charles-Auguste Lebourg (1829–1906), französischer Bildhauer
Pierrick Lebourg (* 1989), französischer Fußballspieler